Colpo di Stato in Etiopia del 1928
Colpo di Stato in Etiopia del 1960